Dalan Lidang (Panyabungan), een plaats in Indonesië
Dalan Lidang (Lingga Bayu), een plaats in Indonesië